Eriopeltis är ett släkte av insekter som beskrevs av Victor Antoine Signoret 1872. Eriopeltis ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Skålsköldlöss
Eriopeltis